Azacualpa kan syfta på:

Honduras 

 Azacualpa (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Azacualpa (ort i Honduras, Departamento de Santa Bárbara, lat 15,34, long -88,55), 
 Azacualpa (ort i Honduras, Departamento de Santa Bárbara, lat 14,72, long -88,10), 
 Azacualpa (ort i Honduras, Departamento de Intibucá),